Di seguito una lista di asteroidi dal numero 117001 al 118000 con data di scoperta e scopritore.

117001-117100 

|-
| 117001 - ||  || 24 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 117002 - ||  || 23 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 117003 - ||  || 23 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 117004 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 117005 - ||  || 25 aprile 2004 || W. Bickel
|-
| 117006 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 117007 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 117008 - ||  || 26 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 117009 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 117010 - ||  || 10 maggio 2004 || CSS
|-
| 117011 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 117012 - ||  || 11 maggio 2004 || J. Broughton
|-
| 117013 - ||  || 12 maggio 2004 || J. Broughton
|-
| 117014 - ||  || 8 maggio 2004 || NEAT
|-
| 117015 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 117016 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 117017 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 117018 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 117019 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 117020 Janeconlin ||  || 10 maggio 2004 || CSS
|-
| 117021 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 117022 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 117023 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 117024 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 117025 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 117026 - ||  || 13 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117027 - ||  || 13 maggio 2004 || J. Broughton
|-
| 117028 - ||  || 13 maggio 2004 || J. Broughton
|-
| 117029 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 117030 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 117031 - ||  || 12 maggio 2004 || SSS
|-
| 117032 Davidlane ||  || 14 maggio 2004 || Jarnac
|-
| 117033 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 117034 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 117035 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 117036 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117037 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117038 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117039 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117040 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117041 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117042 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117043 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117044 - ||  || 15 maggio 2004 || SSS
|-
| 117045 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117046 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117047 - ||  || 14 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117048 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117049 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117050 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117051 - ||  || 14 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117052 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117053 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117054 - ||  || 12 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 117055 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117056 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 117057 - || 2004 KN || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117058 - || 2004 KW || 17 maggio 2004 || J. Broughton
|-
| 117059 - ||  || 18 maggio 2004 || R. Clingan
|-
| 117060 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117061 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117062 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117063 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117064 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117065 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117066 - ||  || 19 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117067 - ||  || 17 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117068 - ||  || 22 maggio 2004 || CSS
|-
| 117069 - ||  || 17 maggio 2004 || W. Bickel
|-
| 117070 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117071 - ||  || 19 maggio 2004 || CINEOS
|-
| 117072 - ||  || 22 maggio 2004 || CSS
|-
| 117073 - ||  || 23 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 117074 - ||  || 23 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117075 - ||  || 24 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117076 - ||  || 19 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 117077 - ||  || 5 giugno 2004 || NEAT
|-
| 117078 - ||  || 6 giugno 2004 || NEAT
|-
| 117079 - ||  || 11 giugno 2004 || LONEOS
|-
| 117080 - ||  || 13 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 117081 - ||  || 10 giugno 2004 || CINEOS
|-
| 117082 - ||  || 11 giugno 2004 || CSS
|-
| 117083 - ||  || 12 giugno 2004 || CSS
|-
| 117084 - ||  || 14 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 117085 - ||  || 14 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 117086 Lóczy ||  || 8 giugno 2004 || K. Sárneczky, G. Szabó
|-
| 117087 - ||  || 13 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 117088 - ||  || 13 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 117089 - ||  || 12 giugno 2004 || CSS
|-
| 117090 - ||  || 16 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 117091 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 117092 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 117093 Umbria ||  || 12 luglio 2004 || V. S. Casulli
|-
| 117094 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 117095 - ||  || 12 luglio 2004 || NEAT
|-
| 117096 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 117097 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 117098 - ||  || 15 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 117099 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 117100 - ||  || 14 luglio 2004 || SSS
|}

117101-117200 

|-
| 117101 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 117102 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 117103 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 117104 - ||  || 17 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 117105 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 117106 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 117107 - ||  || 21 luglio 2004 || J. Broughton
|-
| 117108 - ||  || 6 agosto 2004 || J. Broughton
|-
| 117109 - ||  || 3 agosto 2004 || SSS
|-
| 117110 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 117111 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 117112 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 117113 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 117114 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 117115 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 117116 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 117117 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 117118 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 117119 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 117120 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 117121 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117122 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 117123 - ||  || 8 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 117124 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117125 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117126 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 117127 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117128 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117129 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117130 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117131 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117132 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117133 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117134 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 117135 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 117136 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117137 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117138 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117139 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117140 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 117141 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 117142 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117143 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117144 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117145 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117146 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117147 - ||  || 14 agosto 2004 || J. Broughton
|-
| 117148 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117149 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117150 - ||  || 12 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117151 - ||  || 12 agosto 2004 || SSS
|-
| 117152 - ||  || 16 agosto 2004 || SSS
|-
| 117153 - ||  || 19 agosto 2004 || SSS
|-
| 117154 - ||  || 19 agosto 2004 || SSS
|-
| 117155 - ||  || 17 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117156 Altschwendt ||  || 23 agosto 2004 || Altschwendt
|-
| 117157 - ||  || 21 agosto 2004 || SSS
|-
| 117158 - ||  || 21 agosto 2004 || SSS
|-
| 117159 - ||  || 21 agosto 2004 || SSS
|-
| 117160 - ||  || 19 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117161 - ||  || 19 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 117162 - ||  || 21 agosto 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 117163 - ||  || 22 agosto 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 117164 - ||  || 6 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117165 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 117166 - ||  || 5 settembre 2004 || NEAT
|-
| 117167 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117168 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117169 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117170 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117171 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117172 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117173 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117174 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117175 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117176 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117177 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117178 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117179 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117180 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117181 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117182 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 117183 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 117184 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 117185 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117186 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117187 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117188 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 117189 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117190 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 117191 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117192 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117193 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117194 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117195 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117196 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117197 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117198 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117199 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117200 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|}

117201-117300 

|-
| 117201 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117202 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117203 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117204 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117205 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117206 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117207 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117208 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117209 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117210 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117211 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117212 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117213 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117214 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117215 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 117216 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117217 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 117218 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 117219 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117220 - ||  || 12 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117221 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117222 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117223 - ||  || 14 settembre 2004 || NEAT
|-
| 117224 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117225 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117226 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117227 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117228 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 117229 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117230 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117231 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117232 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117233 - ||  || 16 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117234 - ||  || 16 settembre 2004 || SSS
|-
| 117235 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117236 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 117237 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 117238 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 117239 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117240 Zhytomyr ||  || 19 settembre 2004 || Andrushivka
|-
| 117241 - ||  || 17 settembre 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 117242 - ||  || 21 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117243 - ||  || 22 settembre 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 117244 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117245 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117246 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117247 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117248 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117249 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117250 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117251 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117252 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117253 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117254 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117255 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117256 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117257 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117258 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117259 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117260 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117261 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 117262 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 117263 - ||  || 16 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 117264 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 117265 - ||  || 4 ottobre 2004 || R. A. Tucker
|-
| 117266 - ||  || 5 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117267 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117268 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 117269 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 117270 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117271 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 117272 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117273 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117274 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 117275 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 117276 - ||  || 5 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 117277 - ||  || 6 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117278 - ||  || 6 ottobre 2004 || SSS
|-
| 117279 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 117280 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 117281 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 117282 - ||  || 9 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 117283 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117284 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117285 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117286 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 117287 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117288 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117289 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117290 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117291 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 117292 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117293 - ||  || 4 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 117294 - ||  || 12 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 117295 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117296 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117297 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117298 - ||  || 20 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117299 - ||  || 19 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 117300 - ||  || 2 novembre 2004 || LONEOS
|}

117301-117400 

|-
| 117301 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 117302 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 117303 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 117304 - ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 117305 - ||  || 1 novembre 2004 || NEAT
|-
| 117306 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 117307 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 117308 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 117309 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 117310 - ||  || 5 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 117311 - ||  || 5 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 117312 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 117313 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 117314 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117315 - ||  || 4 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 117316 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 117317 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 117318 - ||  || 6 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 117319 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117320 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117321 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117322 - ||  || 4 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 117323 - ||  || 12 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 117324 - ||  || 18 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 117325 - ||  || 18 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 117326 - ||  || 18 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 117327 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 117328 - ||  || 21 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 117329 Spencer ||  || 9 dicembre 2004 || Jarnac
|-
| 117330 - ||  || 2 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117331 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 117332 - ||  || 3 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117333 - ||  || 3 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 117334 - ||  || 3 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117335 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117336 - ||  || 9 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117337 - ||  || 3 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117338 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117339 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117340 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117341 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117342 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117343 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117344 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117345 - ||  || 11 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 117346 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117347 - ||  || 10 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 117348 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117349 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117350 Saburo ||  || 13 dicembre 2004 || Yamagata
|-
| 117351 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 117352 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117353 - ||  || 11 dicembre 2004 || CSS
|-
| 117354 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 117355 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117356 - ||  || 9 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117357 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117358 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117359 - ||  || 13 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 117360 - ||  || 14 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 117361 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 117362 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 117363 - ||  || 10 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 117364 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117365 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117366 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117367 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117368 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117369 - ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|-
| 117370 - ||  || 14 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 117371 - ||  || 12 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 117372 - ||  || 13 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117373 - ||  || 13 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 117374 - ||  || 13 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 117375 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117376 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117377 - ||  || 14 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117378 - ||  || 3 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 117379 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 117380 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117381 Lindaweiland || 2004 YU || 18 dicembre 2004 || D. Healy
|-
| 117382 - ||  || 16 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 117383 - ||  || 16 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117384 Halharrison ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117385 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117386 Thomasschlapkohl ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117387 Javiercerna ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117388 Jamiemoore ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117389 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117390 Stephanegendron ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117391 - ||  || 18 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 117392 - ||  || 19 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 117393 - ||  || 21 dicembre 2004 || CSS
|-
| 117394 - ||  || 16 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 117395 - ||  || 21 dicembre 2004 || CSS
|-
| 117396 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117397 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117398 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117399 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117400 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|}

117401-117500 

|-
| 117401 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117402 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117403 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117404 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117405 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117406 Blasgámez ||  || 7 gennaio 2005 || R. Ferrando
|-
| 117407 - ||  || 1 gennaio 2005 || Črni Vrh
|-
| 117408 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117409 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117410 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117411 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117412 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117413 Ramonycajal ||  || 8 gennaio 2005 || J. Lacruz
|-
| 117414 - ||  || 9 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117415 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117416 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117417 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117418 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117419 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117420 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117421 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117422 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117423 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117424 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117425 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117426 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117427 - ||  || 6 gennaio 2005 || R. A. Tucker
|-
| 117428 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117429 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117430 Achosyx ||  || 13 gennaio 2005 || A. Lowe
|-
| 117431 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117432 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117433 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117434 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117435 Severochoa ||  || 14 gennaio 2005 || La Cañada
|-
| 117436 - ||  || 9 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117437 - ||  || 9 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117438 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117439 Rosner ||  || 13 gennaio 2005 || A. Lowe
|-
| 117440 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117441 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117442 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117443 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117444 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117445 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117446 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117447 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117448 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117449 - ||  || 12 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117450 - ||  || 12 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117451 - ||  || 13 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117452 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117453 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117454 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117455 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117456 - ||  || 13 gennaio 2005 || LONEOS
|-
| 117457 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117458 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117459 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117460 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117461 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117462 - ||  || 16 gennaio 2005 || LONEOS
|-
| 117463 - ||  || 16 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117464 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117465 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117466 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117467 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117468 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117469 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117470 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117471 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117472 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117473 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117474 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117475 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117476 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117477 - ||  || 17 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117478 - ||  || 18 gennaio 2005 || CSS
|-
| 117479 - ||  || 19 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 117480 - ||  || 31 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 117481 - ||  || 31 gennaio 2005 || A. Lowe
|-
| 117482 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 117483 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 117484 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 117485 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 117486 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 117487 - ||  || 2 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 117488 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 117489 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117490 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117491 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117492 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117493 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117494 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117495 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 117496 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117497 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117498 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117499 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117500 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|}

117501-117600 

|-
| 117501 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117502 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117503 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117504 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117505 - ||  || 4 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 117506 Wildberg ||  || 5 febbraio 2005 || Osservatorio di Wildberg
|-
| 117507 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 117508 - ||  || 3 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 117509 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117510 - ||  || 5 febbraio 2005 || W. Bickel
|-
| 117511 - ||  || 5 febbraio 2005 || D. T. Durig, V. L. Nixon
|-
| 117512 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117513 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117514 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117515 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117516 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117517 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117518 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117519 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 117520 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117521 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 117522 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 117523 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 117524 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117525 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117526 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117527 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117528 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117529 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117530 - ||  || 2 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 117531 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 117532 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117533 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 117534 - ||  || 9 febbraio 2005 || LONEOS
|-
| 117535 - ||  || 9 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117536 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 117537 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117538 - || 2005 DU || 20 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 117539 Celletti ||  || 17 febbraio 2005 || A. Boattini, H. Scholl
|-
| 117540 - || 2005 EN || 1 marzo 2005 || R. A. Tucker
|-
| 117541 - || 2005 EQ || 1 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117542 - || 2005 EV || 2 marzo 2005 || A. Lowe
|-
| 117543 - ||  || 3 marzo 2005 || A. Lowe
|-
| 117544 - ||  || 2 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117545 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117546 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117547 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117548 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117549 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117550 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117551 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117552 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117553 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 117554 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117555 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117556 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117557 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117558 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117559 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117560 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117561 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117562 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117563 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117564 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117565 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117566 - ||  || 4 marzo 2005 || A. Lowe
|-
| 117567 - ||  || 4 marzo 2005 || A. Lowe
|-
| 117568 Yadame ||  || 5 marzo 2005 || K. Endate
|-
| 117569 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117570 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117571 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117572 Hutsebaut ||  || 8 marzo 2005 || A. Lowe
|-
| 117573 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117574 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117575 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117576 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117577 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117578 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 117579 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 117580 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 117581 Devinschrader ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117582 Kenjikawai ||  || 7 marzo 2005 || R. A. Tucker
|-
| 117583 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117584 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117585 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117586 Twilatho ||  || 3 marzo 2005 || Jarnac
|-
| 117587 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117588 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117589 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117590 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117591 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117592 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117593 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117594 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117595 Jemmadavidson ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117596 Richardkuhns ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117597 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117598 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117599 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117600 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|}

117601-117700 

|-
| 117601 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 117602 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117603 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117604 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117605 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117606 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117607 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117608 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117609 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117610 Keithmahoney ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117611 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117612 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117613 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117614 Hannahmclain ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117615 - ||  || 10 marzo 2005 || A. Lowe
|-
| 117616 - ||  || 11 marzo 2005 || CSS
|-
| 117617 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117618 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117619 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117620 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117621 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 117622 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117623 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117624 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117625 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117626 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117627 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117628 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117629 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117630 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117631 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117632 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117633 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117634 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117635 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117636 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117637 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 117638 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117639 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 117640 Millsellie ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117641 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117642 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117643 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117644 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117645 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117646 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117647 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117648 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117649 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117650 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117651 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 117652 Joséaponte ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117653 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117654 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117655 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117656 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117657 Jamieelsila ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117658 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117659 - ||  || 10 marzo 2005 || SSS
|-
| 117660 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117661 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117662 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117663 - ||  || 12 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117664 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117665 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 117666 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 117667 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117668 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 117669 - ||  || 11 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117670 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117671 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117672 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 117673 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117674 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117675 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117676 - ||  || 10 marzo 2005 || SSS
|-
| 117677 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117678 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117679 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117680 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117681 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117682 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117683 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117684 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117685 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117686 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 117687 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117688 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117689 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117690 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117691 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117692 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 117693 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117694 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117695 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117696 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 117697 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 117698 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117699 - ||  || 9 marzo 2005 || SSS
|-
| 117700 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|}

117701-117800 

|-
| 117701 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 117702 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 117703 Ochoa ||  || 11 marzo 2005 || M. W. Buie
|-
| 117704 Lopez-Alegria ||  || 12 marzo 2005 || M. W. Buie
|-
| 117705 - ||  || 18 marzo 2005 || CSS
|-
| 117706 - ||  || 18 marzo 2005 || CSS
|-
| 117707 - ||  || 31 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117708 - ||  || 30 marzo 2005 || P. Kumar
|-
| 117709 - ||  || 30 marzo 2005 || CSS
|-
| 117710 - ||  || 31 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 117711 Degenfeld || 2005 GA || 1 aprile 2005 || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 117712 Podmaniczky || 2005 GD || 1 aprile 2005 || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 117713 Kövesligethy ||  || 2 aprile 2005 || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 117714 Kiskartal ||  || 2 aprile 2005 || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 117715 Carlkirby ||  || 2 aprile 2005 || R. Hutsebaut
|-
| 117716 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117717 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117718 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117719 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117720 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117721 - ||  || 2 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117722 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117723 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117724 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117725 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117726 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117727 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117728 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117729 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117730 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117731 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117732 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117733 - ||  || 2 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117734 - ||  || 2 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117735 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117736 Sherrod ||  || 4 aprile 2005 || Vicques
|-
| 117737 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117738 - ||  || 2 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117739 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117740 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117741 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 117742 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 117743 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 117744 - ||  || 4 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117745 - ||  || 2 aprile 2005 || SSS
|-
| 117746 - ||  || 2 aprile 2005 || SSS
|-
| 117747 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117748 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117749 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117750 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117751 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117752 - ||  || 7 aprile 2005 || A. Lowe
|-
| 117753 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117754 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 117755 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117756 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117757 - ||  || 5 aprile 2005 || CSS
|-
| 117758 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 117759 - ||  || 6 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117760 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 117761 - ||  || 2 aprile 2005 || NEAT
|-
| 117762 - ||  || 2 aprile 2005 || NEAT
|-
| 117763 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 117764 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 117765 - ||  || 5 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117766 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 117767 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 117768 - ||  || 1 aprile 2005 || CSS
|-
| 117769 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 117770 - ||  || 5 aprile 2005 || NEAT
|-
| 117771 - ||  || 6 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117772 - ||  || 6 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 117773 - ||  || 7 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117774 - ||  || 7 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117775 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 117776 - ||  || 9 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117777 - ||  || 6 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117778 - ||  || 6 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117779 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 117780 - ||  || 9 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 117781 Jamesfisher ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117782 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117783 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117784 - ||  || 11 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117785 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117786 - ||  || 5 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117787 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117788 - ||  || 8 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 117789 - ||  || 12 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117790 - ||  || 13 aprile 2005 || A. Lowe
|-
| 117791 - ||  || 1 aprile 2005 || CSS
|-
| 117792 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117793 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117794 - ||  || 12 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 117795 - ||  || 13 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 117796 - ||  || 14 aprile 2005 || J. Broughton
|-
| 117797 - ||  || 14 aprile 2005 || J. Broughton
|-
| 117798 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117799 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117800 - ||  || 13 aprile 2005 || LINEAR
|}

117801-117900 

|-
| 117801 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117802 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117803 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117804 - ||  || 11 aprile 2005 || SSS
|-
| 117805 - ||  || 12 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 117806 - ||  || 13 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 117807 - ||  || 14 aprile 2005 || CSS
|-
| 117808 - ||  || 15 aprile 2005 || CSS
|-
| 117809 - ||  || 15 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 117810 - ||  || 15 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117811 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 117812 - ||  || 15 aprile 2005 || CSS
|-
| 117813 - ||  || 17 aprile 2005 || SSS
|-
| 117814 - ||  || 30 aprile 2005 || A. Lowe
|-
| 117815 - ||  || 30 aprile 2005 || CINEOS
|-
| 117816 - ||  || 28 aprile 2005 || SSS
|-
| 117817 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 117818 - ||  || 1 maggio 2005 || SSS
|-
| 117819 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 117820 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 117821 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 117822 - ||  || 4 maggio 2005 || CSS
|-
| 117823 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 117824 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 117825 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 117826 - ||  || 4 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 117827 - ||  || 4 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 117828 - ||  || 4 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 117829 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 117830 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117831 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 117832 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 117833 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 117834 - ||  || 8 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 117835 - ||  || 8 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 117836 - ||  || 8 maggio 2005 || SSS
|-
| 117837 - ||  || 4 maggio 2005 || NEAT
|-
| 117838 - ||  || 6 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 117839 - ||  || 8 maggio 2005 || SSS
|-
| 117840 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 117841 - ||  || 8 maggio 2005 || LONEOS
|-
| 117842 - ||  || 15 maggio 2005 || J. Broughton
|-
| 117843 - ||  || 11 maggio 2005 || NEAT
|-
| 117844 - ||  || 11 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 117845 - ||  || 12 maggio 2005 || CSS
|-
| 117846 - ||  || 12 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 117847 - ||  || 13 maggio 2005 || SSS
|-
| 117848 - ||  || 9 maggio 2005 || CSS
|-
| 117849 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 117850 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 117851 - ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 117852 Constance ||  || 3 maggio 2005 || CSS
|-
| 117853 - ||  || 3 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 117854 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 117855 - ||  || 12 maggio 2005 || LINEAR
|-
| 117856 - ||  || 18 maggio 2005 || NEAT
|-
| 117857 - ||  || 19 maggio 2005 || CSS
|-
| 117858 - ||  || 30 maggio 2005 || A. Lowe
|-
| 117859 - ||  || 29 maggio 2005 || J. Broughton
|-
| 117860 - || 2005 LY || 1 giugno 2005 || A. Lowe
|-
| 117861 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 117862 - ||  || 3 giugno 2005 || CSS
|-
| 117863 - || 2028 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117864 - || 2069 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117865 - || 2081 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117866 - || 2105 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117867 - || 2127 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117868 - || 2147 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117869 - || 2168 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117870 - || 2174 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117871 - || 2186 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117872 - || 2210 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117873 - || 2212 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117874 Picodelteide || 2511 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117875 - || 2539 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117876 - || 2586 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117877 - || 2593 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117878 - || 2602 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117879 - || 2621 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117880 - || 2651 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117881 - || 2675 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117882 - || 2680 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117883 - || 2682 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117884 - || 2684 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117885 - || 2692 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117886 - || 2694 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117887 - || 2721 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117888 - || 2735 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117889 - || 2745 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117890 - || 2748 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117891 - || 2750 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117892 - || 2753 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117893 - || 2781 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117894 - || 2791 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117895 - || 2802 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117896 - || 2815 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117897 - || 2845 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117898 - || 3029 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117899 - || 3048 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117900 - || 3053 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

117901-118000 

|-
| 117901 - || 3055 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117902 - || 3058 P-L || 25 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117903 - || 3115 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117904 - || 3504 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117905 - || 3543 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117906 - || 4046 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117907 - || 4076 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117908 - || 4104 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117909 - || 4123 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117910 - || 4130 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117911 - || 4138 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117912 - || 4171 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117913 - || 4211 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117914 - || 4225 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117915 - || 4227 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117916 - || 4271 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117917 - || 4281 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117918 - || 4320 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117919 - || 4537 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117920 - || 4546 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117921 - || 4621 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117922 - || 4622 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117923 - || 4660 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117924 - || 4699 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117925 - || 4701 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117926 - || 4703 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117927 - || 4739 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117928 - || 4741 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117929 - || 4742 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117930 - || 4747 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117931 - || 4776 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117932 - || 4781 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117933 - || 4808 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117934 - || 4809 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117935 - || 4863 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117936 - || 4899 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117937 - || 5036 P-L || 22 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117938 - || 6101 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117939 - || 6122 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117940 - || 6191 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117941 - || 6202 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117942 - || 6210 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117943 - || 6219 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117944 - || 6257 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117945 - || 6271 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117946 - || 6276 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117947 - || 6301 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117948 - || 6315 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117949 - || 6316 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117950 - || 6337 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117951 - || 6369 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117952 - || 6376 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117953 - || 6511 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117954 - || 6686 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117955 - || 6693 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117956 - || 6695 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117957 - || 6706 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117958 - || 6732 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117959 - || 6763 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117960 - || 6784 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117961 - || 6813 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117962 - || 6854 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117963 - || 7596 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117964 - || 7619 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117965 - || 9064 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117966 - || 9524 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117967 - || 9563 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117968 - || 9564 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117969 - || 9583 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117970 - || 9590 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117971 - || 9613 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117972 - || 1055 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117973 - || 1073 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117974 - || 1077 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117975 - || 1131 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117976 - || 1158 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117977 - || 1192 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117978 - || 1215 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117979 - || 1233 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117980 - || 1256 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117981 - || 2067 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117982 - || 2134 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117983 - || 2240 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117984 - || 2283 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117985 - || 3167 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117986 - || 3176 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117987 - || 4106 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117988 - || 4300 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117989 - || 4371 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117990 - || 1014 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117991 - || 1033 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117992 - || 1039 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117993 Zambujal || 1064 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117994 - || 1076 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117995 - || 1086 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117996 - || 1089 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117997 Irazú || 1090 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117998 - || 1095 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117999 - || 1113 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 118000 - || 1128 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

Collegamenti esterni 
 

0117001